CJB est un sigle composé des trois lettres C, J et B qui peut faire référence à :

 Conseil du Jura bernois, le parlement régional de la région francophone et minoritaire du Canton de Berne ;
 Centre Jacques Berque ;
 Conservatoire et Jardin botaniques de Genève ;
Centre Jean Bérard, un organisme de recherche archéologique basé à Naples et travaillant sur la Grande Grèce et la Sicile.

CJB est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Coimbatore, en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports